PSU (z ang. power supply unit) – zasilacz komputera
 PSU (z ang. practical salinity unit) – jednostka zasolenia wody